Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – karabin małokalibrowy, trzy pozycje, 50 m (kobiety)
 Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – karabin małokalibrowy, trzy pozycje, 50 m (mężczyźni)